Теппо (Степан Иванович) Котсалайнен (Котсолайнен) (1909—1941) — советский театральный режиссёр, главный режиссёр Государственного финского драматического театра.

Биография 
Окончил режиссёрский факультет Московского театрального института имени Луначарского, во время учёбы руководил самодеятельными театральными кружками, в качестве практиканта-режиссёра работал в Управлении искусств в Алма-Ате.

С 1918 по 1929 гг. работал на родине батраком и пастухом.

В 1929 г. работал пожарным на прядильно-ткацкой фабрике имени Петра Анисимова в г. Ленинграде.

С 1932 г. — заместитель директора Дома самодеятельных искусств при Наркомате просвещения Карельской АССР.

С 1937 года — режиссёр, а с 1940 г. — главный режиссёр Государственного финского драматического театра в Петрозаводске.

Поставил шесть разноплановых постановок, среди которых «Свадьба. Медведь. Юбилей» Чехова, «Егор Булычёв и другие» Горького, «Мудрая дева» Лассила, «Машенька» Афиногенова.

С началом Великой Отечественной войны, умолчав о своей сильной близорукости, ушёл добровольцем на фронт.
Погиб 20 августа 1941 года в оборонительных боях под Петрозаводском.

Примечания

Литература 
 Степан Котсолайнен // Национальный театр Карелии, 1932—2002. — Петрозаводск, [2002?]. — С. [3]
 Колосёнок С. В. Котсолайнен Теппо / С. В. Колосенок // Материалы свода памятников истории и культуры РСФСР : памятники культуры: Карел. АССР. — М., 1977. — С. 65-66.

Ссылки 
 Национальный архив Республики Карелия

Родившиеся в Санкт-Петербургской губернии
Выпускники режиссёрского факультета ГИТИСа
Персоналии:Национальный театр Республики Карелия
Погибшие в боях советско-финской войны (1941—1944)
Умершие в Прионежском районе